Noord-Hollands Archief, een provinciaal archief in Haarlem in Nederland
 Nationale Handelsacademie, een Nederlandse instelling voor afstandsonderwijs (thuiscursussen)